Ольмос-де-Охеда () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Боэдо-Охеда. Население — 252 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Alimentos de Palencia.
 Denominaciones de Origen en Castilla y León

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии